Сезон ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ) 1980 — останній сезон футбольного клубу «Дніпро» у Першій лізі СРСР.

Чемпіонат СРСР з футболу

Кубок СРСР з футболу

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Сезон 1980 українських футбольних клубів